Até o Fim (álbum de Elaine de Jesus)
Até o Fim (álbum de Guilherme & Santiago)
Até o Fim (DVD)
Até o Fim (canção de Strike)
Até o Fim, uma canção de Chico Buarque.
Desambiguação